Hjulsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hjulsjön, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (13,6 ha)
Hjulsjön (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (30,7 ha)
Hjulsjön (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (31,2 ha)

Se även
Hjulsjö socken, socken ingick i Nora och bergslag och är sedan 1971 en del av Hällefors kommun i Örebro län, 
Hjulsjö, kyrkby i Hjulsjö socken i Hällefors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn